Canada:
Trinity College (Toronto)

Ierland:
Universiteit van Dublin of Trinity College

Verenigd Koninkrijk:
Trinity College (Stratford-upon-Avon)
Trinity College (Cambridge)
Trinity College of Music, Londen
Trinity College (Oxford)

Verenigde Staten:
Trinity College (Connecticut), Vermont
Trinity College (Vermont)

Filipijnen:
Trinity College (Quezon City)